appartenente al gruppo etnico dei Selcupi
 lingua selcupa